Лишев:
 
 Э. Лишева (1888—1949) — поэтесса.